Орбай () — турецкая фамилия. Известные носители:

 Орбай, Кязым (1887—1964) — турецкий военный и государственный деятель; генерал-полковник
 Орбай, Рауф (1881—1964) — видный государственный деятель Турции первой половины XX века, премьер-министр Турции (1922—1923).